Zbyslav odkazuje na:

 Zbyslav (jméno) je též mužské jméno

 sídla
 Zbyslav (Vrdy) – část obce Vrdy v okrese Kutná Hora
 Zbyslav (Plánice) – část obce Plánice v okrese Klatovy

podobné
 Zbislav, část obce Zhoř v okrese Písek

Externí odkazy